Kundert steht für:

 Kundert, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 deutscher Name des Flusses Hornád in der Slowakei und Ungarn (in örtlichen deutschen Dialekten)

Kundert ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Kundert (1920–2013), US-amerikanische Lehrerin und Politikerin
 Andreas Kundert (* 1984), Schweizer Leichtathlet
 Georg Kundert (1873–1925), österreichischer Schauspieler, Theaterregisseur und Filmregisseur
 Lukas Kundert (* 1966), Schweizer Theologe und Pfarrer
 Petra Kundert (* 1980), Schweizer Unihockeyspielerin
 Ursula Kundert (* 1970) deutsch-schweizerische Literaturwissenschaftlerin